Villanueva de Gállego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Gállego (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villanueva de Gállego (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar